Resist, album du groupe néerlandais de metal symphonique Within Temptation sorti en 2019 ;
 Resist, album du groupe australien de rock Midnight Oil sorti en 2022.

Voir aussi